Ел Борего има више значења:

 Ел Борего (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Борего, Ла Галера (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Борего, Фернандо Борего Пуентес (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Борего (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Борего, Ла Рохења (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Борего (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Борего (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Борего, Крусеро де Милпиља (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Борего (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Борего (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Борего (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Борего (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Борего (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Борего (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Борего (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Борего (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Борего (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Борего, Ла Соберана (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Борего (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику